

Patronyme 

 Anton Hansmann (1821-1904), peintre miniaturiste allemand.
 Sylvia Hansmann (1962-), artiste plasticienne allemande.